De Kruittoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

De toren lag vermoedelijk nabij de Keulsepoort, als onderdeel van de oude Laarpoort. Volgens Hermans zou het gaan om een massieve middeleeuwse toren, die in elk geval in 1525 wordt vermeld. Ook Uyttenbroeck vermeldt de toren nabij de Laarpoort. De toren lag vrijstaand op Bastion Keulen, op enkele meters afstand van de stadsmuur.

Vestingwerk van Venlo